Галич Олександр Аркадійович — радянський поет, сценарист, драматург, автор і виконавець власних пісень.
 Галич Олександр Андрійович — український вчений-літературознавець, доктор філологічних наук.